Pastaflora (del italiano pasta frolla) puede hacer referencia a:

Pastaflora; masa de harina, huevo y azúcar.
Pastafrola, tarta cuadriculada con dulce de membrillo, mal llamada a veces pastaflora.